Владимир Николаевич Виноградов:
 Виноградов, Владимир Николаевич (1923—2003) — доктор технических наук, деятель нефтяной и газовой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Владимир Николаевич (1924—1987) — академик ВАСХНИЛ, заслуженный лесовод УССР.